Betfred Premier League Snooker 2005 сезона 2004/05 проходила с 6 января по 8 мая 2005.  Состав участников: Стив Дэвис OBE, Марко Фу, Стивен Хендри MBE, Пол Хантер, Ронни О'Салливан, Джимми Уайт MBE, Марк Уильямс MBE.

Круговой турнир 
Брейки 50+ выделены скобками; сенчури-брейки — жирным.

6 января — Sands Centre, Карлайл, Камбрия

 Джимми Уайт 3:3 Стивен Хендри: 34-75, (50) 52-28, 70-25, (58) 67-9, 0-77 (76), 22-94
 Стив Дэвис 1:5 Марко Фу: 14-97, 27-75, 10-63, 14-66 (58), (76)-30, 47-71 (64)
 
13 января — Charter Hall, Колчестер, Эссекс
 
 Марк Уильямс 5:1 Пол Хантер: 74-17, 40-85, (111)-14, 70-32, (104)-0, (106) 122-0
 Ронни О'Салливан 2:4 Джимми Уайт: 60-52, 0-71 (62), 1-(73), 6-(77), 35-78, (77)-41
 
27 января — Rothes Hall, Гленротес, Файф, Шотландия

 Стивен Хендри 4:2 Марко Фу: 7-114 (102), 80-19, (72) 73-5, (93) 94-0, (112) 124-13, 55-71 (51)
 Марк Уильямс 4:2 Стив Дэвис: (61) 76-0, 59-29, 15-64, 40-55, (58) 63-0, (62) 105-0
 
10 февраля — Glades Arena, Киддерминстер, Вустершир

 Ронни О'Салливан 4:2 Пол Хантер: 50-69, 70-38, (83) 101-3, (83)-0, 51-68, 63-49
 Джимми Уайт 2:4 Марко Фу: 7-59, 10-112 (93), 26-64 (63), (68) 81-0, 11-60, 72-37
 
24 февраля — The Anvil, Бэйсинсток, Хэмпшир

 Ронни О'Салливан 3:3 Стив Дэвис: 0-108 (76), (67) 80-32, 91-32, 8-68, 72-(63), 13-(123)
 Стивен Хендри 5:1 Пол Хантер: 72-60 (52), (66) 70-(59), (60)-68 (62), 78-25, 71-70, (130)-0
 
3 марта — Assembly Rooms, Дерби, Дербишир

 Марк Уильямс 4:2 Джимми Уайт: 7-(118), 66-33, 74-7, 24-73 (70), (73) 110-0, (97)-8
 Ронни О'Салливан 4:2 Стивен Хендри: 0–(80), 86–4, (95)-1, 2–82, (67) 72–1, 73–32

17 марта — King's Hall, Сток-он-Трент, Стаффордшир
 
 Джимми Уайт 3:3 Стив Дэвис: 0-121 (93), (105)-4, 18-61, (82) 90-4, 54-63, (92)-0
 Ронни О'Салливан 3:3 Марко Фу: 0-90 (84), 78-25, 75-56, 4-100 (92), 77-64 (59), 4-128 (110)
 
24 марта — Magnum Centre, Эрвин, Норт-Эршир, Шотландия

 Марк Уильямс 3:3 Стивен Хендри: 0–(88), (52) 62–34, (108) 139–5, 24–93, (73)-(64), 14-59
 Пол Хантер 2:4 Стив Дэвис: (60) 67–74, 38–77 (51), 13–95 (50), 58–67, 66–45, (88)-6
 
7 апреля — Corn Exchange, Ипсвич, Саффолк

 Марк Уильямс 1:5 Марко Фу: 16-74 (62), 53-(65), 29-68 (64), (103)-25, 56-67, 0-(133)
 Ронни О'Салливан 4:2 Марк Уильямс: (78)-4, 0-76, (63) 78-37, 60-25, 30-(108), (132)-0

14 апреля — The Dome, Донкастер, Саут-Йоркшир

 Пол Хантер 3:3 Джимми Уайт: 34-66, 6-70, 44-79, 67-52, (50) 72-1, 61-46
 Стивен Хендри 4:2 Стив Дэвис: 10-99 (85), 37-70, (55) 68-24, (66) 86-35, (76)-1, 71-43
 Пол Хантер 3:3 Марко Фу: 4-80 (63), (106) 110-5, 13-78, 64-33, 65-59, 15-62

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 3:3, выше будет тот, кто первым выиграл третью партию.

Полуфиналы и финал 

5-6 мая — GMex, Манчестер

  Марк Уильямс 5:0  Марко Фу: 71(55)-34, 68-0, 134(124)-0, 61-15, 73(73)-9 
 
  Ронни О'Салливан 5:0  Стивен Хендри: 61-36, 85(78)-38, 74-6, 121-8, 81-33 

 
  Ронни О'Салливан 6:0  Марк Уильямс: 70-52, 75(75)-19, 134-0, 71(71)-1, 60-34, 85(95)-0

Сенчури-брейки 

За каждый сенчури-брейк выплачивается бонус в £ 1,000.

134, 132, 121 Ронни О'Салливан
133, 110, 102 Марко Фу
130, 112 Стивен Хендри
124, 111, 108, 108, 106, 104, 103 Марк Уильямс
123 Стив Дэвис
118, 105 Джимми Уайт
106 Пол Хантер

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2005 год в снукере